Atlanta Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Atlanta Township (Illinois)
 Atlanta Township (Kansas)
 Atlanta Township (Minnesota)